Вірхнянський — українське прізвище.
 Вірхнянський Іван (1919-1996) — український поет, публіцист. Друкувався під псевдонімом Вірх. 
 Вірхнянський Петро — український громадський діяч (Польща), член керівних органів Світової Федерації Лемків.

Прізвища